Са́нта-А́на () — наименование некоторых географических объектов, названных в честь Святой Анны.

Боливия 
 Санта-Ана-дель-Якума — город в департаменте Бени.

Венесуэла 
 Санта-Ана де Коро — город на северо-западе Венесуэлы, административный центр и крупнейший город штата Фалькон.
 Санта-Ана — муниципалитет венесуэльского штата Ансоатеги.
 Санта-Ана — город в штате Ансоатеги.

Испания 
 Санта-Ана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес автономного сообщества Эстремадура.
 Санта-Ана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Санта-Ана-де-Пуса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Колумбия 
 Санта-Ана — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Магдалена.

Коста-Рика 
 Санта-Ана — кантон в Коста-Рике, в провинции Сан-Хосе.
 Санта-Ана — административный центр одноимённого кантона, в провинции Сан-Хосе.

Мексика 
 Санта-Ана — населённый пункт в штате Синалоа, в составе муниципалитета Чойс.
 Санта-Ана — муниципалитет в штате Сонора;
 Санта-Ана — город в штате Сонора, входит в состав одноимённого муниципалитета.
 Санта-Ана — посёлок в штате Чиуауа, в составе муниципалитета Намикипа.
 Санта-Ана-Чьяутемпан — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Тласкала.
 Санта-Ана-Тавела — муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.
 Санта-Ана-Ярени — муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.

Сальвадор 
 Санта-Ана — вулкан в Сальвадоре.
 Санта-Ана — муниципалитет департамента Санта-Ана в Сальвадоре.

США 
 Санта-Ана — город в Калифорнии, США.
 Санта-Ана — горы в Калифорнии, США.
 Санта-Ана — река в Калифорнии, США.
 Санта-Ана — катабатический ветер в Южной Калифорнии.

Эквадор 
 Санта-Ана — кантон в Эквадоре, в провинции Манаби.

См. также 
 Святая Анна (значения)
 Санта-Ана — иезуитская редукция (миссия) XVII века на территории современной Аргентины ()
 Лопес де Санта-Анна, Антонио — мексиканский государственный и политический деятель